Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Audran :

Rue Audran au Havre
 Rue Audran à Lyon
 Rue Audran à Paris
 Rue Audran à Vitry-sur-Seine
Rue Audran à La Rochelle 

Audran